look (geslacht) (Allium), een plantengeslacht uit de lookfamilie
Look (plaats), een Nederlandse plaats in Overijssel
Look (tijdschrift), een Amerikaans tijdschrift
Look (single), een single van de popgroep Gem
Look (film), een Amerikaanse film uit 2007
Look (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit 2010 gebaseerd op de tv-film
Look (toponiem), een omheind of ingesloten terrein
Lookwatering, een waterloop in het Nederlandse dorp Den Hoorn
ook gebruikt in plaats van mode
Willi Look (of LOOK Busreisen), een Duits busbedrijf

LOOK kan verwijzen naar:
LOOK, een Franse fabrikant van fietsen en fietsaccessoires, de uitvinder van het klikpedaal